Chitato Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Lunda Norte, i den norra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Luanda. Chitato Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Chitato Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Chitato Airport. Runt Chitato Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

I omgivningarna runt Chitato Airport växer huvudsakligen savannskog.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Lunda Norte